Zog kan syfta på:

Zog-Mati – furstehus i Albanien
Ahmet Zogu (1895–1961), kung av Albanien som Zog I
ZOG – en konspirationsteori enligt vilken judarna i hemlighet styr ett land, se Zionist Occupation Government
Zog - en liten drake som är huvudperson i bilderböcker av Julia Donaldson (i senare svenska upplagor dock med namnet ändrat till Zogg)